Quatorze-Janvier ou XIV-Janvier ou 14-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 janvier, quatorzième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Tunisie, le ,

 Fin de la Révolution de jasmin marquée par le départ du dictateur Ben Ali.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 14 de Enero » ou « Catorce de Enero »
 Venezuela : événements non connus
 « Calle 14 de Enero », à  La Victoria,  État d'Aragua.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
14